Mount Jackson kan syfta på följande:

 Mount Jackson, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Jackson, Western Australia, ett berg i Australien